Stichopus är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Brandt 1835. Stichopus ingår i familjen signalsjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Signalsjögurkor
Stichopus